SLC26A3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 764 амінокислот, а молекулярна маса — 84 505.

Задіяний у такому біологічному процесі, як транспорт. 
Білок має сайт для зв'язування з хлоридом. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки